Поезд страха () — британо-испанский фильм ужасов 1972 года, режиссёр Эухенио Мартин
 Поезд страха () — американо-канадский фильм ужасов 1980 года, режиссёр Роджер Споттисвуд